Wargnier ist der Familienname folgender Personen:

 Lucie Wargnier (* 1999), französische Tennisspielerin
 Régis Wargnier (* 1948), französischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent